Výraz Silesia má více významů:

 latinský název pro Slezsko, převzatý do několika dalších jazyků
 německý liberální časopis Silesia
 hornoslezský Euroregion Silesia
 odborná knihovna Muzea Těšínska
 restaurace ve Frýdku-Místku
 obchodní centrum v Opavě
 dlouholetý název nočních dálkových vlaků spojujících Česko s Polskem, v roce 2012 Prahu s Krakovem